Štěpán Hřebejk (né le  est né à Strakonice en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière au sein des équipes juniors du HC České Budějovice en 1998. En 2000, il joue un match dans l'équipe sénior du club qui évolue dans lExtraliga, la plus haute ligue en République tchèque. La même saison il joue également quatre matchs pour le club de sa ville natale, le HC Strakonice. La saison suivante, il joue la saison avec l'équipe sénior mais change d'équipe à la fin de celle-ci pour rejoindre le IHC Písek qui évolue alors en seconde division, la 1.liga.

Au cours des saisons suivantes, il va faire de nombreux aller-retour entre les deux équipes. En 2004-05, enfin fixé avec l'équipe de České Budějovice, il va l'aider à remonter de la 1.liga à lExtraliga. En 2007-08, il évolue toujours avec l'équipe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || HC České Budějovice || Extraliga Jr. || 48 || 18 || 21 || 39 || || || || || || 
|-
|1999-2000 || HC České Budějovice || Extraliga Jr. || 39 || 4 || 8 || 12 || 40 || || || || || 
|-
|2000-2001 || HC České Budějovice || Extraliga Jr. || 40 || 12 || 12 || 24 || 48 || 6 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|rowspan="2"| 2000-2001 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|HC Strakonice || 2.liga || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || || || || || 
|-
|2001-2002 || HC České Budějovice || Extraliga Jr. || 9 || 3 || 2 || 5 || 30 || 4 || 2 || 4 || 6 || 8
|-
|rowspan="3"| 2001-2002 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 34 || 0 || 2 || 2 || 20 || || || || || 
|-
|IHC Písek || 1.liga || 13 || 1 || 1 || 2 || 6 || 2 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
|IHC Písek || 2.liga || || || || || || 8 || 4 || 4 || 8 || 10
|-
|2002-2003 || HC České Budějovice || Extraliga Jr. || 9 || 2 || 6 || 8 || 51 || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2002-2003 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 18 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|IHC Písek || 1.liga || 26 || 3 || 6 || 9 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|rowspan="3"| 2003-2004 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 39 || 3 || 2 || 5 || 22 || || || || || 
|-
|HC České Budějovice || 1.liga || || || || || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|IHC Písek || 1.liga || 18 || 4 || 7 || 11 || 24 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|rowspan="2"| 2004-2005 || HC Vsetín || Extraliga Tchèque || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
|HC České Budějovice || 1.liga || 52 || 9 || 18 || 27 || 32 || 15 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
|2005-2006 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 50 || 4 || 2 || 6 || 16 || 10 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
|2006-2007 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 46 || 8 || 2 || 10 || 26 || 11 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
|2007-2008 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 44 || 9 || 6 || 15 || 60 || 9 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2008-2009 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 43 || 3 || 4 || 7 || 28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="3"| 2009-2010 || HC České Budějovice || Extraliga Tchèque || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Tabor || 1.liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Energie Karlovy Vary || Extraliga Tchèque || 13 || 5 || 1 || 6 || 22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2010-2011 || HC Energie Karlovy Vary || Extraliga Tchèque || 26 || 4 || 1 || 5 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| KLH Chomutov || 1.liga || 15 || 4 || 4 || 8 || 14 || 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || KLH Chomutov || 1.liga || 44|| 12|| 15|| 27|| 107|| 19|| 7|| 4|| 11|| 26
|-
| 2012-2013 || KLH Chomutov || Extraliga Tchèque || 50|| 11|| 12|| 23|| 64|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || KLH Chomutov || Extraliga Tchèque || 52|| 3|| 8|| 11|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || KLH Chomutov || 1.liga || 50|| 16|| 16|| 32|| 80|| 9|| 8|| 2|| 10|| 64
|-
| 2015-2016 || KLH Chomutov ||  Extraliga Tchèque || 51|| 4|| 9|| 13|| 36|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || KLH Chomutov ||  Extraliga Tchèque || 22|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC České Budějovice || 1.liga || 22|| 3|| 3|| 6|| 49|| 7|| 0|| 0|| 0|| 22
|-
| 2017-2018 || HC České Budějovice || 2.liga || 5|| 3|| 5|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Nové Zámky || Extraliga Slovaque || 22|| 5|| 2|| 7|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2018-2019 || HC České Budějovice || 2.liga || 17|| 4|| 9|| 13|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC České Budějovice || 2.liga || 37|| 5|| 11|| 16|| 68|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque lors du championnat du monde junior de 2000 et l'équipe finit à la sixième place du tournoi. Il a une fiche de huit minutes de pénalités pour une passe décisive en six matchs.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HK Nové Zámky
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mai 1982
Naissance à Strakonice
Naissance en Tchécoslovaquie